Chicoria loca puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Cichorium intybus, planta herbácea perenne de la familia de las asteráceas; o
 Hypochaeris glabra, especie de la misma familia.
 Tolpis barbata, especie de la misma familia.